Ole-Rømer-Observatorium steht für:
 Observatorium Tusculanum, das historische Privatobservatorium von Ole Rømer, in Vridsløsemagle bei Taastrup, Dänemark
 Ole-Rømer-Observatorium (Aarhus), Sternwarte in Aarhus, Dänemark (benannt nach Ole Rømer)